Bayley är ett namn med ursprung i engelskans "Bailiff" med betydelsen "att leverera". Det har burits av bland andra:

Blaze Bayley
Hugh Bayley
Ryan Bayley
Thomas H. Bayley
William Butterworth Bayley

Se även
Baillie (efternamn)
Bailey (efternamn)
Edward Hodges Baily
Francis Baily
Ada Ellen Bayly

Engelska efternamn